GNF 1 (1973/1974) był 19. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Raja Beni Mellal. Nowym mistrzem Maroka został zespół Mouloudia Oujda.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
12 goli – Hassan Chicha (Difaâ El Jadida)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
1974 w Afryce
1975 w Afryce